Fagiano Okayama (ファジアーノ岡山), er en japansk professionel fodboldklub, baseret i byen Okayama i Okayama-præfekturet, og de spiller i J2 League.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. september 2019.

Noter

Eksterne henvisninger 
 J.League 

Fodboldklubber i Japan